Риса — лінія, проведена на чому-небудь. || Лінія, що окреслює предмет і дає уявлення про його форму; контур.
 Риса — сукупність частин, ліній, що утворюють зовнішній вигляд, обриси лиця. || Зовнішній вираз якогось почуття, настрою і т. ін.
 Риса — особливість, ознака, властивість кого-, чого-небудь. || Подробиця, деталь.
 Риса в мінералогії — колір тонкого порошку мінералу, який він залишає у вигляді сліду на неглазурованій порцеляновій пластинці.

Джерела